Margita, a Margit név névalakja

Földrajzi nevek
 Margita, a Gödöllői-dombság legmagasabb pontja
 Kismargita, falu Szerbiában
 Nagymargita, falu Szerbiában
 Szentmargita, falu Romániában
 Újszentmargita, falu Hajdú-Bihar vármegyében
 Margitta, város Romániában